AGA kan syfta på:

Aga, Lidingö – en station på Lidingöbanan
Advanced Graphics Architecture 
Aga (företag) –  ett industribolag, grundat 1904
AGA-spis – uppfanns av nobelpristagaren Gustaf Dalén
AGA-fyr – en typ av automatisk fyr som uppfanns av Gustaf Dalén
Agaljus – acetylengasljus uppfunnet av Gustaf Dalén
AGA (bilmärke) – en tysk biltillverkare som existerade mellan 1919 och 1928

Geografi

Djibouti 

 Aga (berg),

Egypten 

 Markaz Ajā, region, Ad-Daqahliyya, 
 Ajā, ort, Ad-Daqahliyya,

Filippinerna 

 Aga (ort), CALABARZON, Province of Batangas,

Kina 

 Aga (socken i Kina, Guizhou), 
 Aga (socken i Kina, Sichuan),

Norge 

 Aga (ö), Hordaland fylke, Bømlo,

Rumänien 

 Brestovăț, kommunhuvudort, Timiș, Comuna Brestovăţ,

Ryssland 

 Aga (vattendrag i Ryssland, Krasnojarsk kraj), 
 Aga (vattendrag i Ryssland, lat 51,53, long 115,84), 
 Aginskij Burjatskij AO, distrikt, Zabajkalskij kraj, 
 Aga (vattendrag i Ryssland, Zabajkalskij kraj), 

Akronymer